Хјуит има више значења:
 Хјуит (Тексас)
 Хјуит (Висконсин)
 Хјуит (Минесота)